Кесерија има више значења:

 Кесерија (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Кесерија (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику